Акицусима:

 Акицусима  — японский гидроавианосец (авиатендер) времён Второй мировой войны.
 Акицусима — бронепалубный крейсер Японского Императорского флота.